Егорлыкское сельское поселение — муниципальное образование в Егорлыкском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Егорлыкская, с численностью населения свыше 19 тысяч.

География 
Егорлыкское сельское поселение граничит с несколькими объектами. На западе соседствует с землями Ильинского сельского поселения. Протяжённость границы составляет 3,5 километра. На юге поселение граничит с Роговским сельским поселением. Протяжённость границы равна 9,5 километров. Наибольшая часть территории граничит с Зерноградским районом, протяжённость границ равна 35,8 километров. Территории этого района находятся на севере, северо-востоке и северо-западе от Егорлыкского сельского поселения. На востоке находится Цилинский район и Войновское сельское поселение, граница с ними составляет около 15 километров. 6 километрам равна граница с Объединенным сельским поселением.

Административное устройство 
В состав Егорлыкского сельского поселения входят:
 станица Егорлыкская
 хутор Балабанов
 хутор Зеркальный
 хутор Изобильный
 хутор Козлова Балка
 хутор Прогресс
 хутор Репяховка
 хутор Рясной
 хутор Таганрогский
 хутор Ютин

Население

Инфраструктура 
На территории Егорлыкского сельского поселения действует несколько средних общеобразовательных школ и 1 основная общеобразовательная школа. Работают детские дошкольные образовательные учреждения, юношеская спортивная школа и детская школа искусств. Есть стадион, библиотека и аптека. Функционируют промышленные и строительные торговые предприятия. На территории поселения расположена редакция районной газеты «Заря», функционируют нотариальные конторы. Есть МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и отделение почты.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Поселение на официальном сайте района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Егорлыкского района